Хлеб — пищевой продукт, получаемый термообработкой теста, в состав которого входят как минимум мука и вода.
 Мясной хлеб — колбасное изделие.
 см. также Хлеба́ (или хлебные зерновые культуры, или хлеб) — зерновые культуры, выращиваемые для получения хлеба
 В искусстве
 «Хлеб» — роман Д. Н. Мамина-Сибиряка, 1895 год.
 «Хлеб» — фильм Николая Шпиковского, 1929 год.
 «Хлеб» — повесть Алексея Толстого, 1937 год.
 «Хлеб» — картина Татьяны Яблонской, 1949 год.
 «Хлеб» — мультфильм, «Беларусьфильм», 1984 год.
 «Хлеб» — студийный альбом российской группы «Ленинград», 2005 год.
 «Хлеб» — группа российских интернет-комиков и одноимённый шуточный рэп-проект.
 «Хлеб» — скульптурная композиция в Москве.
 «Хлеб» — сплит-кассета групп Amatory и Spermadonarz.